Isabel Clara Eugenia de Austria (Valsaín, 12 de agosto de 1566-Bruselas, 1 de diciembre de 1633) fue infanta de España, hija del rey Felipe II de España y de su tercera esposa, Isabel de Valois —hija del rey Enrique II de Francia y de Catalina de Médicis—, soberana de los Países Bajos (1598-1621) y gobernadora de los Países Bajos (1621-1633).

Biografía

Primeros años 

Isabel Clara Eugenia nació el 12 de agosto de 1566 en el Palacio del Bosque de Valsaín, Segovia, Castilla. Fue la hija mayor del tercer matrimonio del rey Felipe II de España y de su esposa Isabel de Valois, y también la más querida por el monarca siendo la única a la que le estaba permitido ayudarle en su trabajo, revisando documentos y traduciendo para su padre documentos del italiano al español.

Fue bautizada por Juan Bautista Castaneo, nuncio apostólico, después papa como Urbano VII, y fue su padrino su tío don Juan de Austria. Fray Enrique Flórez O.S.A., hablando de los tres nombres de la infanta, escribe: «el primero por la madre (Isabel de Valois), el segundo por el día del nacimiento, y el tercero por devoción a S. Eugenio cuyo cuerpo había el rey trasladado el año antes desde San Dionisio de París a Toledo, a cuyo logro contribuyó mucho la interposición de nuestra reina (Isabel de Valois) como hermana que era del rey de Francia».

Candidata al trono de Francia 

El 2 de agosto de 1589 falleció asesinado el rey Enrique III de Francia. Entonces Felipe II realizó toda una serie de gestiones políticas, reclamando la corona de Francia para su hija Isabel Clara Eugenia. Los derechos de Isabel Clara Eugenia al trono de Francia, reclamado también por el hugonote Enrique IV, provenían de ser nieta por parte de madre de Enrique II de Francia y sobrina de Enrique III de Francia, hermano de Isabel de Valois y que no tenía descendientes directos.

Sin embargo, Francia estaba regida por la Ley Sálica, e Isabel de Valois había renunciado a sus derechos al trono con motivo de su matrimonio con Felipe II. Las gestiones de Felipe II provocaron el efecto contrario: unir a los católicos y hugonotes franceses en contra de un soberano extranjero, facilitando la ascensión al trono de Enrique IV y el fin de las Guerras de religión de Francia.

Gobernadora de los Países Bajos 
En 1598 Felipe II otorgó como dote a Isabel Clara Eugenia los Países Bajos españoles, el Franco Condado de Borgoña y el Charolais en su próximo matrimonio con su primo hermano el archiduque Alberto de Austria, nieto de Carlos I de España, quedando ambos como soberanos de dichos territorios. Felipe II trató así de resolver el problema generado por la insurrección de los Países Bajos, que dio lugar a la guerra de los Ochenta Años, mediante el establecimiento de una rama autóctona de los Habsburgo.

En 1621 falleció Alberto de Austria y, al no haber hijos sobrevivientes del matrimonio, los Países Bajos volvieron a la corona española. Isabel Clara Eugenia mantuvo el cargo de gobernadora y residió allí durante el resto de su vida, alternando éxitos, como el de la toma de Breda en 1625, con fracasos y reveses, como la pérdida de Bolduque en 1629 y Mastrique el 22 de agosto de 1632.

Felipe IV de España, sobrino de Isabel Clara Eugenia, la apoyó en la gobernación de los Países Bajos hasta que ella falleció en 1633.

Genealogía

Ancestros

Hijos 

De su matrimonio con Alberto de Austria tuvo tres hijos que murieron en la infancia:
 Felipe (21 de octubre de 1605) 
 Alberto (27 de enero de 1607)
 Ana Mauricia (1609)

Sucesión

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Fracaso de la elección de la Infanta Isabel en los Estados Generales, Conversión de Enrique de Borbón al catolicismo, Alfredo Floristán Imízcoz (2004), Historia de España en la Edad Moderna, Editorial Ariel, pág. 219.

Infantes de España (Casa de Austria)
Gobernadores de los Países Bajos Españoles
Casa de Austria
Nobles de la provincia de Segovia
Nobles de España del siglo XVI
Nobles de España del siglo XVII
Duques de Güeldres
Duques de la Baja Lotaringia
Españolas del siglo XVI
Españolas del siglo XVII
Nacidos en Valsaín
Fallecidos en Bruselas
Terciarios franciscanos
Mujeres gobernantes del siglo XVII